Wybory regionalne w Bawarii w 1998 roku
 Wybory regionalne w Bawarii w 2003 roku
 Wybory regionalne w Bawarii w 2008 roku